Die deutsche Formel-4-Meisterschaft 2020 (offiziell ADAC F4 Germany certified by FIA powered by Abarth 2020) war die sechste Saison der deutschen Formel-4-Meisterschaft. Die Saison startete mit den ersten Rennen am 1. und 2. August 2020 am Lausitzring und endete mit den letzten Rennen am 7. und 8. November 2020 in Oschersleben.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Chassis Tatuus F4-T014. Als Motor kam der Abarth 1,4-Liter-T-Jet zum Einsatz. Die Reifen stammten von Pirelli.

Rennkalender 

Der Rennkalender wurde erstmals am 10. Januar 2020 veröffentlicht. Es gab sieben Veranstaltungen auf sechs Strecken zu je drei Rennen. Es gab einen Lauf außerhalb Deutschlands, am Red Bull Ring in Österreich. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Sachsenring aus dem Kalender gestrichen. Neu hinzu kamen zwei Rennwochenenden auf dem Lausitzring sowie ein zusätzlicher Lauf auf dem Nürburgring. 

Durch die globale COVID-19-Pandemie musste Mitte März der Start der Saison verschoben werden. Ursprünglich war geplant, dass die Saison am 24. April in Oschersleben starten sollte. Durch die Neustrukturierung aufgrund der nationalen Restriktionen musste das Rennwochenende in Zandvoort und der zweite Lauf in Hockenheim abgesagt werden.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde. In der Fahrerwertung wurden nur die besten 19 Ergebnisse gewertet (Streichergebnis). Für die Teamwertung nominierten die Teams zwei Fahrer, die Meisterschaftspunkte einfahren können.

Fahrerwertung

Rookiewertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der deutschen Formel-4-Meisterschaft

Einzelnachweise 

2020
Motorsportsaison 2020